Le nom de famille Fitzpatrick est porté par les personnes suivantes :
 
 Becca Fitzpatrick (-), une romancière américaine devenue célèbre grâce au roman fantastique Hush, Hush.
 
 Charles Fitzpatrick (1853-1942), un avocat et homme politique canadien.
 Damien Fitzpatrick (1989-), joueur australien de rugby à XV.
 Dara Fitzpatrick (1971-2017), pilote d'hélicoptère irlandaise.
 Declan Fitzpatrick (1983-), un joueur irlandais de rugby à XV.
 Gabrielle Fitzpatrick (1967-), actrice australienne.
 
 
 Justin Fitzpatrick (1973-), un joueur irlandais de rugby à XV.
 Leo Fitzpatrick (1978-), acteur américain.
 Matthew Fitzpatrick (1994-), un golfeur anglais.
 Menna Fitzpatrick (1998-), une skieuse alpine handisport britannique.
 Mike Fitzpatrick (1963-2020), un homme politique américain.
 
 Rory Fitzpatrick (1975-), joueur professionnel de hockey sur glace. 
 Sean Fitzpatrick (1963-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV.
 Sheila Fitzpatrick (-), une historienne australienne.
 Stephen Fitzpatrick (-2019), un membre du groupe de rock anglais de Liverpool Her's.
 Theresa Fitzpatrick (1995-), joueuse néo-zélandaise de rugby à sept.
 Thomas Fitzpatrick (1799-1854), explorateur et marchand de fourrures américain.

Le nom peut aussi désigner :
 la centrale nucléaire de Fitzpatrick, située dans l'État de New York aux États-Unis ;
 la classification de Fitzpatrick ou phototype, qui permet de classer les individus selon la réaction de leur peau lors d'une exposition solaire.

Homonymie de patronyme